Hude (Noord-Friesland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Hude (Oldb), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen